Двадцать первый сезон мультсериала «Симпсоны» выходил с 27 сентября 2009 года по 23 мая 2010 года в США на телеканале Fox. Это первый сезон «Симпсонов», полностью показанный в высоком разрешении.

В этом сезоне «Симпсоны» стали самым продолжительным прайм-тайм шоу по количеству сезонов на американском телевидении, обойдя «Gunsmoke».

Сезон имел несколько номинаций и получил 2 награды: Эмми (награждена Энн Хэтэуэй за озвучивание в серии «Once Upon a Time in Springfield») и Энни («Treehouse of Horror XX»).

Список серий

Ссылки

Примечания 

21
Телесезоны США 2009 года
Телесезоны США 2010 года